Le Grand Prix de France 1931 est un Grand Prix comptant pour le Championnat d'Europe des pilotes, qui s'est tenu sur le circuit de Montlhéry le 21 juin 1931.

Grille de départ

Classement de la course 

 Légende: Abd.=Abandon ; Np.=Non partant

Références

Source de traduction

Pole position & Record du tour 
 Pole position : William Scott et S. Armstrong-Payne.
 Tour le plus rapide : Luigi Fagioli en .

Tours en tête 

Sport automobile en France
Sport automobile en 1931
Sport en France en 1931